Abbadia Cerreto — comuna italiana da Lombardia
 Abbadia Lariana — comuna italiana da Lombardia
 Abbadia San Salvatore — comuna italiana da Toscana

Ver também
 Abadia (desambiguação)

Desambiguações de topônimos